Guariba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guariba (ort), São Paulo, 
 Guariba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar